De Watermeulehook is een buurtschap in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurtschap ligt in het zuidwestelijk buitengebied van Hout-Blerick en bestaat voornamelijk uit weidegebied en landerijen, met hier en daar een boerderij. Anders dan de naam doet vermoeden is dit niet het gebied waar de monumentale Watermeule ligt. De watermolen waaraan de naam van deze buurtschap refereert is reeds lange tijd geleden verdwenen.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)